Mutrux ist:
 Mutrux, politische Gemeinde im Kanton Waadt in der Schweiz

Mutrux ist der Familienname folgender Personen:
 Floyd Mutrux (* 1941), US-amerikanischer Regisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent
 Gail Mutrux (* 1945), US-amerikanische Filmproduzentin